Adriano Garsia – matematico italiano naturalizzato statunitense
 Alfredo Maria Garsia – vescovo cattolico italiano
 Francesco Garsia – poeta, drammaturgo e giudice italiano